A categoria Selos de São Tomé e Príncipe inclui os selos emitidos em São Tomé e Príncipe para circulação no país, a partir da independência, em 1975.

Selos de São Tomé e Príncipe 
Emissões comemorativas
 1975-1989
 1990-1999
 2000-2009

Emissões base
 Emissões base

Outras emissões
 Blocos
 Etiquetas
 Vinhetas

Outros
 Reimpressões
 Provas
 Erros
 Falsos

Ver também 
 Filatelia